Александр Евгеньевич Назаренко:

 Назаренко, Александр Евгеньевич (род. 1962) — белорусский военный деятель.
 Назаренко, Александр Евгеньевич (род. 2000) — украинский футболист.